DelBene bzw. Delbene ist der Familienname folgender Personen:

 Floren Delbene (1898–1978), argentinischer Schauspieler
 Suzan DelBene (* 1962), US-amerikanische Politikerin